NGC 4967 (другие обозначения — MCG 9-22-5, ZWG 270.50, ZWG 271.6, PGC 45281) — галактика в созвездии Большая Медведица.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4967
Большая Медведица (созвездие)